Finkenhof steht für folgende Orte:

in Deutschland:
 Finkenhof (Bonn), Siedlung im Ortsteil Duisdorf, Stadtbezirk Hardtberg, Bundesstadt Bonn, Regierungsbezirk Köln, Nordrhein-Westfalen
 Finkenhof (Bruchköbel), Hof bei Bruchköbel, Main-Kinzig-Kreis, Hessen
 Finkenhof (Elsdorf), Hof bei Elsdorf, Rhein-Erft-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Finkenhof (Hamminkeln), Hof bei Hamminkeln, Kreis Wesel, Nordrhein-Westfalen
 Finkenhof (Heubach), Hof bei Heubach, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Finkenhof (Haßmersheim), historischer Gutshof bei Haßmersheim, Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg
 Finkenhof (Karlshausen), Weiler in der Ortsgemeinde Karlshausen, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz
 Finkenhof (Niederheimbach), Hof bei Niederheimbach, Landkreis Mainz-Bingen, Rheinland-Pfalz
 Finkenhof (Wiesbaden), Hof bei Wiesbaden, Hessen

in Frankreich:
 Finkenhof (Saargemünd), Hof bei Saargemünd, Département Moselle, Region Grand Est